Слонница (варианты написания: слоньница, сломьница) — исторический духовой музыкальный инструмент, возможно, кривая труба. Был известен на Руси с XIV века, что следует из упоминаний в списках «Слова святого Григория», где игра на нём и других музыкальных инструментах осуждалась как недопустимая для христианина «дьявольская забава». Достоверного описания или изображения инструмента не сохранилось.

По предположению Н. Ф. Финдейзена, слонница может соответствовать западноевропейскому «олифанту» — рогу из слоновой кости, который служил атрибутом знатных воинов и часто бывал богато украшен.

Примечания

Литература 
 

Духовые музыкальные инструменты